Леонтьев, Сергей:
 Леонтьев, Сергей Александрович (род. 1965) — советский и российский футболист. Судья, тренер.
 Леонтьев, Сергей Валентинович (1962—2023) — российский фотограф.
 Леонтьев, Сергей Иванович (1825—1887) — сенатор.
 Леонтьев, Сергей Леонидович (род. 1965) — российский предприниматель.
 
 Леонтьев, Сергей Фёдорович (род. 1944) — вице-президент Приднестровской Молдавской Республики (2001—2006)